Die Football League Second Division 1906/07 war die 15. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Zweitligameister wurde Nottingham Forest und daneben stieg auch der zweitplatzierte FC Chelsea in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1907/08 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Derby County und FC Stoke die Plätze ein.

Burslem Port Vale verzichtete im Jahr darauf aufgrund finanzieller Schwierigkeiten auf eine erneute Teilnahme an der Second Division. Aus der Second Division absteigen musste dazu Burton United. Daneben bangten auch der FC Chesterfield und Lincoln City um den Klassenverbleib, erhielten dann aber im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1907/08 erneut an der Second Division teilnehmen zu dürfen. Die Plätze von Burslem Port Vale und Burton United nahmen in der folgenden Spielzeit die Aufsteiger Oldham Athletic und FC Fulham ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1906-07 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1906/07
1906